Pekka Virta, född 1969 i Åbo, är en finländsk ishockeytränare och tidigare ishockeyspelare, som leder Nybro Vikings A-lag i Hockeyettan.

Spelarkarriär
Virta började sin ishockeykarriär i Åbo-laget Turun Toverit (Tu To) i Division 1 som då var namnet på den finländska andraligan. 1991 fick han kontrakt med HC TPS för spel i FM-ligan. Virta återkom till Division 1 med Kiekko-67 och Oulun Kärpät och spelade fortsatt i FM-ligan med Lukko, Turun Toverit och Ässät. Mot slutet av sin karriär spelade Han även i några utländska ligor. 1998 kom han till Nottingham Panters i BISL, året därpå hade han kontrakt med ES Weißwasser i tyska andraligan och senare samma säsong med Rögle BK i Allsvenskan. År 2000 återkom Virta till Finland som spelare för UJK i Mestis.

Översiktstabell

Tränarkarriär
Efter att spelarkarriären var slut fick Pekka Virta jobb som tränare för sin moderklubb Turun Toverit. Först tränade han föreningens ungdomslag, men säsongen 2003/2004 fick han ersätta A-lagets huvudtränare Anatoli Bogdanov mitt under säsongen. Med början 2006/07 tränade han lag i FM-ligan under 16 säsonger i följd. Under denna tid var han med och tog brons, silver och guld i Finska mästerskapen. Två gånger (2017 och 2021) har Virta tilldelats Kalevi Numminen trophy som bästa tränare i FM-ligan. Våren 2021 drabbades Virta av Covid-19 och låg nedsövd på sjukhus i 14 dagar. När han återkom i tränarbåset för att coacha Lukko till sitt första guld sedan 1963 fick han syrgas i båset. I november 2022 skrev Virta, något sensationellt, kontrakt med Hockeyettan-klubben Nybro Vikings.

Översiktstabell

Referenser 
 

Finländska idrottare under 2000-talet
Finländska ishockeyspelare
Finländska ishockeytränare
Födda 1969
Idrottare från Åbo
Levande personer
Män
Spelare i Kiekko-Vantaa
Spelare i Lukko
Spelare i Nottingham Panthers
Spelare i Rögle BK
Spelare i HC TPS
Spelare i Turun Toverit
Spelare i UJK
Spelare i Ässät
Tränare i KalPa
Tränare i Lukko
Tränare i Nybro Vikings
Tränare i PaKa
Tränare i SaiPa
Tränare i HC TPS
Tränare i Turun Toverit
Tränare i Ässät